Ferrovia Circumetnea (буквально «железная дорога вокруг Этны») — узкоколейная железная дорога (ширина колеи 950 мм) на Сицилии, длиной около 111 км (114,7 км, включая метрополитен Катании). Соединяет приморские города Катанию и Рипосто через находящиеся у подножья Этны города Патерно, Адрано, Бронте и Рандаццо. В настоящее время управляется одноимённой правительственной комиссией, в ведении которой находятся также метрополитен Катании и автобусное сообщение в окрестностях Этны.

История 
Предложение о постройке железной дороги, соединяющей окрестности Этны с морским портом Катании, исходило от Торгово-промышленной палаты Катании и муниципалитетов городов, находящихся у подножия Этны. 31 декабря 1883 года идея была одобрена декретом короля Умберто I, а 23 мая 1889 года министр финансов Джовании Джолитти распорядился о передаче строительства будущей дороги в концессию Сицилийской компании общественных работ ().

Первоначальный проект предполагал строительство ширококолейной железной дороги вокруг Этны, начинающейся и заканчивающейся в Катании, но затем претерпел изменения. Окончательным стал проект узкококолейки, начинающейся в Катании, огибающей 3/4 Этны и завершающейся в Рипосто — другом морском торговом порту. 2 февраля 1895 года было открыто движение на участке Катания — Адерно (сейчас — Адрано), а 10 июля 1898 года началось сквозное движение между Катанией и Рипосто. Circumetnea насчитывала в этот момент 22 моста и виадука, 6 туннелей, а максимальная скорость движения составляла 27 км/ч. Сквозное движение по Circumetnea неоднократно прерывалось из-за разрушения железнодорожного пути потоками лавы: в 1911, 1923 (Лингуаглосса), 1928 (Маскали), 1981 годах (Рандаццо).

Первоначально железнодорожное сообщение по Circumetnea осуществлялось на паровой тяге. В 1937 году были закуплены первые 6 автомотрис Fiat ALn 56 «литторина» — сохранившееся в последующие годы название для поездов, курсирующих по Circumetnea. В последующие годы для Circumetnea покупались новые автомотрисы с других итальянских узкоколеек, выводившихся из эксплуатации.

В 1947 году концессия была отменена, и для управления Circumetnea был учреждён особый комиссариат при правительстве Сицилии. В 1990-е годы начальный участок Circumetnea, проходящий по Катании от станции Катания Порто () до Катания Борго (), был преобразован в метрополитен Катании: участок между станциями Борго и Галатея () убран в туннель, добавлен второй путь, произведена электрификация. В 1999 году метрополитен Катании начал работу.

В дальнейших планах Circumetnea предполагаются следующие работы:
 постройка дополнительной линии метрополитена от станции Катания ФС () до аэропорта,
 включение в состав метрополитена участка железной дороги между станциями Борго и Мистербьянко,
 электрификация и постройка второго пути на участке между Катанией и Патерно,
 модернизация следующих участков Патерно-Адрано и Адрано-Рипосто,
 получение в управление железнодорожных линий Катания — Регальбуто и Алькантара — Рандаццо, ранее входивших в состав государственной компании Trenitalia и выведенных из эксплуатации в 1986 году; организация на этих линиях пассажирского сообщения.

Основные характеристики 
 введена в эксплуатацию в 1898 году
 5-км участок в Катании выделен в метрополитен Катании — 1999 год
 длина в настоящее время — 110,963 км (вместе с метрополитеном Катании — 114,700 км)
 время в пути от Катании Борго до Рипосто — 190 минут
 количество промежуточных станций — 30
 самый длинный туннель — Rocca Calanna (263.82 м)
 максимальная высота над уровнем моря — 976 м (между станциями Малетто и Бронте)
 максимально разрешённая скорость состава — 60 км/ч
 обычная скорость состава — 35 км/ч
 подвижной состав — 24 автомотрисы + 2 исторических литторины 1937 года
 депо — Катания Борго, Адрано, Бронте, Рандаццо, Рипосто.
 офис управляющей компании — Катания Борго.

Маршрут 

Circumetnea сохраняет значение в качестве основного перевозчика пассажиров в окрестностях Этны. Этой же компанией обслуживаются ряд автобусных маршрутов — «подкидышей», обеспечивающих доставку пассажиров из отдалённых населённых пунктов к станциям железной дороги. С развитием туризма на Сицилии всё больший интерес вызывает поездка вокруг Этны на поезде. Во время трёхчасовой поездки можно осмотреть южный, западный и северный склоны вулкана, увидеть разнообразие растительного мира предгорий Этны (от лимонных и апельсиновых рощ в районе Джарре до почти безжизненных застывших лавовых полей вокруг Рандаццо).

Ссылки 
 Официальный сайт Circumetnea
 История Circumetnea
 сайт с множеством исторических фотографий
 Архив фотографий Circumetnea

Транспорт Катании
Узкоколейные железные дороги Италии
Транспорт на Сицилии
Железнодорожный транспорт Италии
Колея 950 мм